Esistono più comuni francesi con questo nome, tra cui:

Monts (Indre e Loira);
Monts (Oise).